LW je kratica, ki lahko pomeni:
 Luftwaffe
 Landwehr
 lavrencij